Заварзино — топоним в Российской Федерации.

Населённые пункты 
 Заварзино — деревня в Себежском районе Псковской области. 
 Заварзино — деревня в Узловском районе Тульской области.

В Советском районе Томска 
 Заварзино — посёлок (микрорайон) между Академгородком и Родионовым;
 Заварзино-Радиостанция — посёлок рядом с Заварзиным.

См. также  
 Заварзин